Колорадо-Сіті:

Колорадо-Сіті — місто, штат Аризона
 Колорадо-Сіті — місто, штат Техас
 Колорадо-Сіті — переписна місцевість, штат Колорадо